Desa Jayamulya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jayamulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,45, long 108,00), Jawa Barat, 
 Desa Jayamulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,41, long 107,07), Jawa Barat, 
 Desa Jayamulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,03, long 107,36), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar